Соревнования в прыжках в высоту у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2012 года в Стамбуле прошли 10 и 11 марта.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012